Petra Chudá (Pozsony, 1981. május 22. –) szlovák nemzetközi női labdarúgó/Futsal-játékvezető. Polgári foglalkozása tanácsadó.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetésből 1999-ben vizsgázott, 2005-ben lett az I. Liga játékvezetője. 2006-tól a nemzeti I. osztályú Futsal játékvezetője.

Nemzetközi játékvezetés 
A Szlovák labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2007-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett.

Világbajnokság
Németország rendezte a 6., a 2011-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB bíróként alkalmazta.

Európa-bajnokság 
Svédország rendezi a 2013-as női labdarúgó-Európa-bajnokságot, ahol az UEFA JB

Források 

Szlovák labdarúgó-játékvezetők
1981-ben született személyek
Élő személyek